rzetelność – pozytywna cecha charakteru świadcząca o precyzyjności, dokładności i poprawności wykonywanych zadań, będąca ich złożeniem.
 rzetelność – w metodologii nauki, cecha oznaczająca powtarzalność pomiaru.